Левана:
 Левана () — римская богиня, покровительница подрастающих детей
 Левана, или Лебана, — библейский персонаж (Первая книга Ездры, II, 45)
 «Левана» () — грузинский фильм 1960 года режиссёра Лейлы Горделадзе